«Валла́ндер» (, ) — шведский телесериал, основанный на серии романов Хеннинга Манкеля о комиссаре Курте Валландере. Заглавную роль исполнил Кристер Хенрикссон.

Первый сезон из тринадцати серий был снят в 2005 и 2006 году; сезон снят точно по книге с некоторыми сюжетными линиями, предложенными самим Манкелем. Второй сезон также из тринадцати серий был показан в 2009 и 2010 годах. Действие происходит в Истаде на юге Швеции. Три серии первого сезона (#1, #6 и #13) были показаны в кинотеатрах, а остальные выпущены на DVD-дисках. В январе 2009 года премьерная серия второго сезона была показана в кинотеатрах Швеции; оставшиеся серии были выпущены в телеэфир. В третьем и последнем сезоне, состоящим из шести полуторачасовых серий,  заменила умершую Юханну Селльстрём в роли Линды Валландер. Первый эпизод третьего сезона, основанный на романе «Беспокойный человек» был выпущен в кинотеатрах в январе 2013 года.

Актёрский состав

Награды и номинации 
В 2009 году сериал был номинирован на Crime Thriller Awards, премию британского телеканала ITV3 и Ассоциации писателей-криминалистов, а в 2010 году выиграл эту награду.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Швеции 2005 года
Драматические телесериалы Швеции
Детективные телесериалы Швеции
Телесериалы на английском языке
Телесериалы на шведском языке
Экранизации романов Швеции
Телесериалы о полицейских
Фильмы Yellow Bird
Телесериалы Degeto Film
Фильмы SF